Fife ist der Name von:

 Fife, schottische Region

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fife (Georgia)
 Fife (Montana)
 Fife (North Dakota), im Cass County
 Fife (Texas)
 Fife (Virginia)
 Fife (Washington)

Fife ist ein britischer Adelstitel, siehe Duke of Fife

Fife ist der Familienname folgender Personen: 
 Jenna Fife (* 1995), schottische Fußballtorhüterin
 William Fife III. (1857–1944); (auch William Fife Jr.), schottischer Konstrukteur von großen Segelyachten

Sonstiges:
 Schwegel, (engl.), ein Musikinstrument aus Holz

FIFE steht als Abkürzung für:
 Fédération Internationale Féline, internationale Dachorganisation von Katzenzuchtverbänden
 Flexible Isometric Free Engine, ein Open-Source-Framework für die Entwicklung isometrischer 2.5d Computerrollenspiele; siehe FIFE (Software)

Siehe auch:
 North East Fife
 Fife and Drum Blues
 Five
 Fyfe

Abkürzung